Turvo ist der Name folgender Gemeinden und Flüsse in Brasilien:

Gemeinden
 Turvo (Paraná), Bundesstaat Paraná 
 Turvo (Santa Catarina), Bundesstaat Santa Catarina 

Flüsse
 Rio Turvo (Rio Grande do Sul), Fluss im Bundesstaat Rio Grande do Sul 
 Rio Turvo (Paraná), Fluss im Bundesstaat Paraná
 Rio Turvo (São Paulo), Fluss im Bundesstaat São Paulo 
 Rio Turvo (Minas Gerais), Fluss im Bundesstaat Minas Gerais 
 Rio Turvo Limpo, Fluss im Bundesstaat Minas Gerais 
 Rio Turvo Sujo, Fluss im Bundesstaat Minas Gerais